Исагогика ( — введение, вступление) — раздел библеистики, предметом которого являются исторические источники религиозных текстов в авторском, культурном, хронологическом и других аспектах. Сюда же относят  библейскую критику.

История 
До середины XVI в. доминировал исключительно богословский анализ Библии, выделяя по характеру источников только апокрифы. Современные библеисты предпочитают выделять текстологию в отдельное направление работы, при этом оставшаяся часть исагогики получает название «библейское богословие».

См. также 
Экзегетика

Примечания

Литература 
 Протоиерей Александр Мень. Исагогика. М., 2003
 А. Н. Хергозерский. Исагогика, или введение в книги Священного Писания Нового Завета. СПб., 1860

Библеистика